Пейя:
 Пейя — деревня на Кипре.
 Пейя, Александр (род. 1980) — австрийский теннисист.